Mit dem belgischen Goldenen Schuh wird seit 1954 jedes Jahr der herausragendste Spieler der belgischen Liga ausgezeichnet.

Der Sieger wird durch eine Jury aus Sportjournalisten, Angehörigen des belgischen Fußballverbandes und ehemaligen Preisträgern ausgewählt; Organisator der Auszeichnung ist die Zeitung Het Laatste Nieuws.

Paul Van Himst ist mit vier Auszeichnungen derzeit häufigster Titelträger. Der Niederländer Johan Boskamp war 1975 der erste ausländische Spieler, der geehrt wurde und Pär Zetterberg der erste Ausländer, der die Trophäe mehrmals erhielt. Aktueller Titelträger ist der Belgier Simon Mignolet vom FC Brügge.

Bisherige Titelträger

Weblinks 
 Fußballer des Jahres auf weltfussball.de

Einzelnachweise 

Belgien
 
Erstverleihung 1954
Belgische Auszeichnung